Fördraget i Worms kan syfta på:

Wormskonkordatet – avslutade den långvariga investiturstriden och innebar en kompromiss mellan påven Calixtus II och kejsar Henrik V 1122
 Fördraget i Worms (1521) – ett försök att ena alla stånd som fanns samlade i Worms, under det Tysk-romerska riket och Martin Luther förklarades laglös
 Fördraget i Worms (1743) – det fördrag genom vilket delar av det österrikiska Lombardiet lades till Kungariket Sardinien från Hertigdömet Milano.